Wielki Wóz – asteryzm widoczny dla obserwatora z Ziemi, składający się z siedmiu najjaśniejszych gwiazd gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy
 Wielki Wóz – jeden z głównych nurtów buddyzmu (inaczej mahajana)
 Wielki Wóz – polski film wojenny w reż. Marka Wortmana